Miles je lahko:
 Miles (priimek)
 Multiple Integrated Laser Engagement System
 Miles O'Brien (Star Trek)
 Miles Aircraft Ltd